Hydrocotyle rudatisii är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff och F.Wilms. Hydrocotyle rudatisii ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
rudatisii